El Centre mundial del ciclisme (CMC), situat a la perifèria d'Aigle a Suïssa, és un centre d'entrament i capacitació per a ciclistes i altres professionals del ciclisme; i alhora acull els despatxos de la Unió Ciclista Internacional. Es va inaugurar l'any 2002.

El Centre està reservat prioritàriament a l'elit esportiva. És igualment un lloc de descobriment accessible per a tots aquells que desitgen conèixer les modalitats que s'hi practiquen, com el ciclisme en pista o el BMX.

Infraestructures 
El Centre mundial del ciclisme comprèn:
 un velòdrom de 200 m amb 680 places assegudes 
 una pista d'atletisme de 250 m.
 una pista de BMX Supercross
 una pump-track 
 una mini-pista de BMX destinada als joves
 una pista finlandesa de 500 m
 un espai multi-esports polivalents de 1800 m2
 una sala de gimnàstica artística de 700 m2
 una sala de musculació d'uns 200 m2
 activitats esportives i exposicions permanents
 sales de conferències que poden acollir fins a 100 persones
 un restaurant de 100 places amb terrassa a la vora del Roine

Centre de formació i d'entrenament 
El complex d'entrenament i de formació ha obtingut l'etiqueta de Centre d'entrenament olímpic atorgat pel Comitè Olímpic Internacional.

Cada any, joves ciclistes del món sencer entren al CMC amb la finalitat d'arribar als seus objectius: els Campionats del món UCI, la Copa del món i els Jocs Olímpics per alguns, els campionats nacionals i continentals per d'altres. Reben els consells dels entrenadors professionals del Centre i utilitzen l'equipament disponible. En deu anys d'existència, el CMC ha acollit prop de 600 aprenents, del qual alguns han tornat diverses vegades.

El seu palmarès comprèn: dos títols olímpics, una medalla de plata i tres de bronze, i 32 títols de campió del món.

El Centre posseeix un programa d'aprenentatge. Prop de 300 entrenadors, directors esportius i agents de corredors han passat pel Centre des del seu obertura. Aquest programa de formació inclou una formació de terreny pels comissaris, els reguladors, els comentaristes de ràdio, els motociclistes d'informació, els conductors de vehicles, etc.

Promocions del CMC

Vegeu també 
 Unió Ciclista Internacional

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial 
 Plantilles a cyclebase.nl

Ciclisme a Suïssa
Velòdroms
Vaud